OpenSCADA — свободная система диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA-система). Основными свойствами системы являются: открытость, многоплатформенность, модульность и масштабируемость. Система OpenSCADA предназначена для сбора, архивирования, визуализации информации, выдачи управляющих воздействий, а также других родственных операций, характерных для полнофункциональной SCADA-системы.

Области применения 
OpenSCADA предназначена для выполнения как обычных функций SCADA-систем, так и для использования в смежных областях информационных технологий.

Система OpenSCADA может использоваться:
 на промышленных объектах, в качестве полнофункциональной SCADA-системы;
 во встраиваемых системах, в качестве среды исполнения (в том числе и в ПЛК);
 для построения различных моделей (технологических, химических, физических, электрических процессов) с последующим моделированием;
 на персональных компьютерах, серверах и кластерах для сбора, обработки, представления и архивации информации о системе и её окружении.

Архитектура 

Основой системы является модульное ядро.

В зависимости от того, какие модули подключены, система может выполнять как функции различных серверов, так и функции клиентов клиент-серверной архитектуры. Несколько конфигураций OpenSCADA могут осуществлять обмен данными между собой при помощи собственного протокола. Это позволяет реализовывать распределённые клиент-серверные системы любой сложности. Модули объединены в подсистемы (базы данных, сбор данных, пользовательские интерфейсы, архивы, протоколы).

Для достижения высокого быстродействия, за счёт сокращения времени коммуникаций, архитектура объединяет функции распределённых систем в одной программе.

Модули подсистемы сбора данных позволяют осуществлять получение информации от различных источников. В релиз входит поддержка наиболее распространённых открытых протоколов (Modbus, SNMP, OPC UA, DCON и другие). Кроме того, подсистема предоставляет среду для написания обработчиков данных при помощи встроенного скриптового языка JavaLikeCalc.

Конфигурация проекта хранится в базах данных (DBF, MySQL, SQLite, FireBird, PostgreSQL). Также пользователь имеет возможность использовать механизм доступа к базам данных для хранения каких-либо данных или получения доступа к внешним хранилищам.

OpenSCADA содержит инструменты для создания и редактирования графических пользовательских интерфейсов, которые могут отображаться как непосредственно на рабочей станции, так и удалённо через web-интерфейс.

Система позволяет архивировать данные, а также осуществлять синхронизацию архивов в распределённых конфигурациях.

Исходя из принципа модульности, подсистемы могут расширять свою функциональность путём подключения модулей соответствующего типа.

Модульное ядро системы OpenSCADA выполняется в виде статической и совместно используемой библиотек. Это позволяет встраивать функции системы в существующие программы, а также создавать новые программы на основе модульного ядра системы OpenSCADA. Модульное ядро является самодостаточным и может использоваться посредством простой запускающей программы.

Модули системы OpenSCADA хранятся в динамических библиотеках. Каждая динамическая библиотека может содержать множество модулей различного типа. Наполнение динамических библиотек модулями определяется функциональной связностью самих модулей. Динамические библиотеки допускают горячую замену, что позволяет производить обновление модулей в процессе работы. Метод хранения кода модулей в динамических библиотеках является основным для системы OpenSCADA, поскольку поддерживается практически всеми современными операционными системами.

Примечания

См. также

Ссылки 
 Официальный сайт OpenSCADA 
 Официальный вики-ресурс
 Lianyuan Q., Shixun Y., Jianming D. ON-LINE LOAD FORECASTING BASED ON THE PLATFORM OF OPEN SCADA/EMS SYSTEM [J //Automation of Electric Power Systems. — 1993. — Т. 10.] 
 Wei H., Ruilian Z. Application of Test Case Regeneration to openSCADA Software //Computer Measurement & Control. — 2015. — С. 04. 
 Boyle D. Open SCADA using standard software components //2004 The IEE Seminar on Developments in Control in the Water Industry (Ref. No. 2004/10729). — IET, 2004. — С. 0_40-15/28. 
 Mao Y. F. et al. A non-intrusive solution to guarantee runtime behavior of open SCADA systems //2015 IEEE International Conference on Web Services. — IEEE, 2015. — С. 739—742. 
 Чудинов М. А. Модификация исходных текстов пакета openscada для решения задачи взаимодействия с микроконтроллером ARDUINO //Инновационные технологии: теория, инструменты, практика. — 2017. — Т. 1. — С. 158—164.
 Li Z. et al. Design and Implementation of HMI Components Based on OpenSCADA //2020 IEEE 6th International Conference on Computer and Communications (ICCC). — IEEE, 2020. — С. 1979—1984. 
 NIE W., JU S., LV X. Resources Hierarchical Management Strategy in Open SCADA System //Computer Engineering. — 2009. — Т. 5. 
 Sigrimis N. A., Arvanitis K. G., Ferentinos K. P. MACQU: An open SCADA system for intelligent management and control of greenhouses //2002 ASAE Annual Meeting. — American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2002. — С. 1. 
 Чудинов М. А. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ OPENSCADA С МИКРОКОНТРОЛЛЕРОМ ARDUINO //Инновационные технологии: теория, инструменты, практика. — 2015. — Т. 1. — С. 173—180.
 Чудинов М. А. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СБОРКИ ПАКЕТА OPENSCADA НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ИСХОДНЫХ ТЕКСТОВ //Инновационные технологии: теория, инструменты, практика. — 2017. — Т. 1. — С. 152—157.
 Савоченко Р. О. OpenSCADA—відкрита SCADA система у перспективах релізу 0.9 LTS //Матеріали сьомої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2017. — 2017. — С. 77-79. 
 Чудинов М. А. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ OPENSCADA ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ //Инновационные технологии: теория, инструменты, практика. — 2015. — Т. 1. — С. 166—172.
 Чоповський С. С. Використання OPENSCADA в ПТНЗ //Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2014. — 2014. — С. 21-28. 
 Савоченко Р. Система диспетчерського контролю та збирання даних OpenSCADA 0.8. 0 LTS //Електроніка та інформаційні технології. — 2013. — №. 3. — С. 169—175. 
 Чоповський С. С. Використання одно-платних мінікомп’ютерів та OPENSCADA в ПТНЗ //Матеріали сьомої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2017. — 2017. — С. 17-22. 
 Катина А. М. SCADA СИСТЕМА OPENSCADA И ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА LINUX КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ //ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. — 2009. — С. 207—211.

SCADA
Свободные программы для бизнеса
Программное обеспечение для Linux